Neue Münze steht für:

 Neue Münze (Berlin) am Werderschen Markt
 Neue Münze (Hanau)
 Neue Münze, früherer Name der Münzstätte Gotha
 Neue Münze in Magdeburg, siehe Magdeburger Münzstätten #Die städtische Münze